Chashmeh Sefīd kan syfta på följande platser:

Iran 

 Gardaneh-ye Cheshmeh Sefīd, bergspass, Kerman, 
 Cheshmeh Sefīd (källa i Khorasan), 

Robotskapade Iranförgreningar